Pauto puede hacer referencia a:

 Pauto, río colombiano.
 Bocas del Pauto, poblado del departamento colombiano de Casanare.